NBA steht für:
 National Basketball Association, die nordamerikanische Basketball-Profiliga
 NBA Live, eine Basketball-Computerspiel-Reihe
 National Book Award, US-amerikanischer Literaturpreis
 National Boxing Association, US-amerikanischer Boxverband, siehe World Boxing Association #Ursprung
 Netzbeeinflussungsanlage, siehe Verkehrsbeeinflussungsanlage #Arten
 Neue Bach-Ausgabe der Werke Johann Sebastian Bachs
 Nichtdeterministischer Büchi-Automat, siehe Büchi-Automat #Büchi-Automaten zur Worterkennung
 Nippon Badminton Association, japanischer Badmintonverband, siehe Nippon Badminton Kyōkai
 Nürnberger Blätter zur Archäologie, deutsche Fachzeitschrift
 Bahnhof Bamberg nach DS 100
 Kfz-Kennzeichen für Powiat Bartoszycki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

nba steht für:
 Nyemba (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung